Canela (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul
Canela (Chili), een gemeente in de Chileense regio Coquimbo